Neohela är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Smith 1881. Enligt Catalogue of Life ingår Neohela i familjen Aoridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Corophidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Neohela